Шиммель, Схиммел — фамилия.

Известные носители:
 Схиммел, Хендрик Ян (1823—1906) — нидерландский поэт и писатель.
 Шиммель, Альфред (1906—1948) — немецкий юрист, штурмбаннфюрер СС
 Шиммель, Аннемари (1922—2003) — немецкий религиовед, арабист и иранист, переводчик.
  (; род. 1946) — американский аккордеонист.
 Шиммель, Шони (род. 1992) — американская профессиональная баскетболистка.

Примечания